Finalen av Svenska Cupen 2012/2013 spelades den 26 maj 2013. Matchen spelades på nationalarenan, Friends Arena i Solna som stod färdigbyggd i november 2012 och stod värd för sin första Svenska Cup finalmatch på arenan någonsin. Arenan är ny hemmaplan för Sveriges landslag och allsvenska AIK. Detta var första finalen sedan 2009 som finalen spelas i Solna och första gången sedan 2006 som finalen spelas på en neutral arena. Årets final är den första sedan 2001 som spelas på våren istället för hösten. Finalen spelades mellan de två allsvenska klubbarna IFK Göteborg och Djurgårdens IF. I Sverige sändes på SVT.

IFK Göteborg tog sin 6:e titel i Svenska Cupen efter 3–1 på straffar (sammanlagt 4–2), efter 1–1 vid full tid.

Matchen 
{{Resultat med trupp
|bild    = Djurgården vs IFK Göteborg 2013-05-26.png
|datum   = 26 maj 2013
|tid     = 17:00
|lag1    = Djurgårdens IF
|lag2    = IFK Göteborg 
|resultat= 2–4 (1–1 vid full tid)
|halvtid = 0–1
|mål1    = Daniel Amartey 
|mål2    =  Tobias Hysén
|straffresultat =1–3
|straffar1 =Amadou Jawo Andreas Johansson Luis Solignac Peter Nymann 
|straffar2 =  Philip Haglund Mattias Bjärsmyr Mikael Dyrestam Pontus Farnerud
|arena   = Friends Arena, Solna
|publik  = 21819
|domare  =  (Täby)
|assisterande domare=Henrik Andrén och Fredrik Nilsson
|fjärdedomare=Daniel Wärnmark
|femtedomare=
|rapport = https://archive.today/20130706121231/http://svenskfotboll.se/arkiv/cuper-serier/2013/05/goteborg-cupmastare/
|kitlag1=
|kitlag2=
|trupplag1 = 
|trupplag2 = 
}}

Referenser 

Fotboll i Sverige 2013
Djurgårdens IF
IFK Göteborg
Fotbollssäsongen 2012/2013
Sportevenemang i Solna
2012/2013
Svenska cupen i fotboll 2012/2013